Van Rompaey ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Van Rompaey, belgischer Gewichtheber 
 Willy Van Rompaey (1911–??), belgischer Segler